Илион се може односити на:

 Троја
 Илијум (Епир)
 Илио
 Илион (Њујорк)
 Палата Илион

Види још 

 Илијум (вишезначна одредница)